Miejscowości w Polsce
 Ostrówek-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek
 Ostrówek-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 Ostrówek-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Ostrówek-Kolonia – część wsi Ostrówek w woj. mazowieckim w pow. sokołowskim, w gminie Repki
 Ostrówek-Kolonia – dawna nazwa kolonii Ostrówek w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Wyszki

Zobacz też 
 Ostrówek
 Ostrowo